Pull Me Under — первый трек и первый сингл в альбоме Images and Words американской прогрессив-метал группы Dream Theater, выпущенный на лейбле Atco Records в 1992 году.

 Во время и после выхода второго студийного альбома Images and Words вместе с «Another Day» коллектив записал сингл «Pull Me Under», в который также входила укороченная 5-минутная радиоверсия композиции. Сразу после его релиза на песню был снят видеоклип, после чего он стал транслироваться по телеканалу MTV, а также на различных радиостанциях.
В одном из интервью сам барабанщик группы Майк Портной сказал: «Это была просто 8-минутная песня, и это чистая случайность, что она заинтересовала MTV и радиостанции». Композиция также заняла 10-е место в Billboard Hot Mainstream Rock Tracks чарте. Сингл выпускался в основном в целях продвижения коллектива, поэтому он имел больший успех, чем остальные композиции группы. В 2007 году «Pull Me Under» вошла в компиляцию Greatest Hit (...and 21 Other Pretty Cool Songs), название «хит» которой отсылается именно к самой песне.

Группа достаточно часто исполняет композицию на концертах и как начало, и как заключение, и как бис. Её можно услышать на таких релизах коллектива как Live at the Marquee, Once in a LIVEtime, Live at Budokan и Images and Words: Live in Tokyo.

Текст 
Кевин Мур, написавший текст песни, черпал своё вдохновение в тексте шекспировского «Гамлета». Сама песня исполняется от лица принца Гамлета. Текст песни содержит отсылки к пьесе, вторя желанию Гамлета уступить своему желанию отомстить за отца ценой собственного рассудка. В последние мгновения песни Джеймс Лабри поёт единственную прямую цитату из пьесы: «O, that this too, too solid flesh would melt».

О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!
Иль если бы Предвечный не уставил
Запрет самоубийству! Боже! Боже!
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!

Список композиций

Позиции в чартах

Интересные факты 

 Демозапись «Pull Me Under» («Oliver’s Twist») включала в себя инструментальную секцию, которая не вошла в альбомную версию, но была использована в следующем студийном альбоме Awake в композиции «Erotomania».
 3 июля 2012 года на YouTube Red Sheep Cinema опубликовали кавер-версию на «Pull Me Under» с участием подростков-музыкантов от десяти до восемнадцати лет

Примечания 

Песни США
Песни на английском языке